Carife – comune italiano della provincia di Avellino, in Campania
 area archeologica di Carife – sito archeologico pre-romano nell'alta valle dell'Ufita, in Irpinia
 CARIFE abbreviazione della Cassa di Risparmio di Ferrara – ex banca italiana con sede a Ferrara in liquidazione coatta amministrativa
 Nuova CARIFE abbreviazione della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara – banca italiana rifondazione della "Cassa di Risparmio di Ferrara" con sede a Roma.
 fondazione Carife – fondazione bancaria
 Carife Ferrara Volley – società pallavolistica italiana
 Carife Ferrara – società di pallacanestro italiana